Боуман има више значења:
 Округ Боуман (Северна Дакота)
 Боуман (Тенеси)
 Боуман (Џорџија)
 Боуман (Јужна Каролина)